Картахе́на () — испаноязычный топоним, фамилия и другое. Название происходит от древнего города Карфаген (испанский город Картахена был основан карфагенянами, римляне называли её «Новый Карфаген»). Может означать:

Топоним 
 Картахена — город в Испании.
 Картахена — город в Колумбии.
 Картахена — город в Чили.
 Кампо-де-Картахена — район (комарка) в испанской Мурсии.

Фамилия 
 Картахена, Вильдер (род. 1994) — перуанский футболист.
 Картахена, Джозеф Антонио (Fat Joe; род. 1971) — американский рэпер.
 Картахена, Сантьяго (род. 2002) — уругвайский футболист.
 Картахена, Хуан де (ум. ок. 1520) — испанский счетовод, участник экспедиции Магеллана.
 Рамирес де Картахена, Кристобаль (ум. 1594) — испанский колониальный чиновник.
 Фунес Картахена, Карлос Маурисио (род. 1959) — президент Сальвадора (2009—2014).

Прочее 
 «Картахена» — французский кинофильм 2009 года.
 «Картахена» — испанский футбольный клуб.
 «Картахена» — испанский мини-футбольный клуб.
 «Реал Картахена» — колумбийский футбольный клуб.

См. также 

 Карфаген
 Картидж
 Картаго
 Картахима
 Картахинес